Cesare Crispolti – storico, scrittore e poeta italiano
 Enrico Crispolti – accademico, storico e critico d'arte italiano
 Filippo Crispolti – giornalista, scrittore e politico italiano